Almir ist der Name folgender brasilianischer Fußballspieler:
 Almir de Souza Fraga (* 1969)
 Almir Lopes de Luna (* 1982)
 Almir Pernambuquinho (1937–1973)